Хальварссон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хальварссон, Калле (род. 1989) — шведский лыжник, призёр чемпионатов мира, чемпион мира среди юниоров.
 Хальварссон, Ян (1942—2020) — шведский лыжник, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.